Зіммеринг:
 Зіммеринг — 11-й район Відня
 «Зіммеринг» — станція метро у Відні
 Відень-Зіммеринг — вокзал у Відні